TGW steht für:
 Tagewerk, ein altes Maß Arbeitsleistung Fläche 
 Tagwana, eine Sprache in der Elfenbeinküste in Afrika
 TGW Logistics Group, ein österreichischer Hersteller von Logistiklösungen
 Thyssen Getriebe- und Kupplungswerk, ehemaliger Name der Henschel Antriebstechnik
 Tiger Airways, singapurische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Tiger Airways Australia, australische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Trunking Gateway, Bestandteil des IP Multimedia Subsystems (IMS)
 Turngemeinde 1846 Worms
 Turnerjugend-Gruppen-Wettstreit

TGW